Malay kan syfta på:

 Malay (Aklan) – en kommun på Filippinerna
 Malay, Saône-et-Loire – en kommun i Frankrike
 Malay (wadi) – en wadi i Djibouti
 Malay (vattendrag) – ett vattendrag i Djibouti

Se även
 Malajer – ett folkslag
 Malajiska – ett språk